Gmina Kamień bezeichnet zwei bestehende Landgemeinden in Polen:
 Gmina Kamień (Powiat Rzeszowski), eine Landgemeinde im Powiat Rzeszowski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gmina Kamień (Powiat Chełmski), eine Landgemeinde im Powiat Chełmski der Woiwodschaft Lublin

Siehe auch:
 Gmina Kamień Krajeński